Puigverd (em ) ou Puigvert (em ) pode referir-se a:

Municípios da província de Lérida, Catalunha, Espanha:
Puigverd d'Agramunt — ou  Puigvert de Agramunt
Puigverd de Lleida — ou Puigvert de Lérida

Desambiguações de topônimos